Lubicz est un patronyme et toponyme polonais qui peut faire référence à :

Personnalités 

 René Adolphe Schwaller de Lubicz (1887-1961), un chimiste, philosophe, métaphysicien et égyptologue français ;
 Isha Schwaller de Lubicz (1885-1963), épouse de René Adolphe Schwaller de Lubicz, une théosophe et égyptologue française ;
 Leszek Lubicz-Nycz (1899-1939), un escrimeur, skieur et militaire polonais ;
 Oscar Vladislas de Lubicz-Milosz (1877-1939), un poète, romancier, dramaturge, métaphysicien, diplomate et traducteur lituanien de langue française ;
  (1896-1952), un militaire polonais ;
 Zygmunt Lubicz-Zaleski (1882-1957), un écrivain, poète, pianiste, docteur en philosophie), patriote et diplomate polonais.

Toponymie 

 Lubicz, une gmina dans le powiat de Toruń dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Lubicz, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Lubicz, un village dans la voïvodie de Lubusz ;
 Lubicz, un village dans la voïvodie d'Opole ;
 Lubicz, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.